tibeti nyelv
 tibeti nyelvek
 Közép-tibeti nyelv
 Khami tibeti nyelv
 Amdói tibeti nyelv
 Ladaki nyelv
 tibeti nép
 Tibeti Autonóm Terület

 tibeti írás